Хризосколео — фамилия:

 Хризосколео, Дмитрий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; прапорщик; 10 июня 1915.
 Хризосколео, Иван Дмитриевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 13 октября 1916.